Випсания (Vipsania) е име на:

 Випсания Пола, дъщеря на Луций Випсаний Агрипа (мъж с коннически ранг), сестра на Луций Випсаний Агрипа Младши и Марк Випсаний Агрипа
 Випсания Атика, дъщеря на Марк Випсаний Агрипа и Помпония Цецилия Атика; съпруга на Квинт Хатерий и предполагаемо майка на Децим Хатерий Агрипа
 Випсания Агрипина (36 пр.н.е.-20 г.), дъщеря на Марк Агрипа и Помпония Атика; първа съпруга на Тиберий
 Випсания Марцела (27 пр.н.е.-ок. 2 г.), дъщеря на Марк Випсаний Агрипа и втората му съпруга Клавдия Марцела Старша; съпруга на Публий Квинтилий Вар
 Випсания Марцела Младша (р. ок. 27 – 24), дъщеря на Марк Випсаний Агрипа и втората му съпруга Клавдия Марцела Старша; съпруга на Марк Емилий Лепид (консул 6 г.)
 Юлия Випсания Агрипина (или Юлия Младша; 19 пр.н.е.-28/29 г.), дъщеря на Марк Випсаний Агрипа и неговата трета съпруга Юлия Стара; внучка на император Октавиан Август; съпруга на Луций Емилий Павел; връзка с Децим Юний Силан (изгонен 20 г.)
 Випсания Юлия Агрипина (или Агрипина Старша; 14 пр.н.е.-33 г.), дъщеря на Марк Випсаний Агрипа и неговата трета съпруга Юлия Стара; внучка на император Август; майка на император Калигула